Coen è un cognome ebraico molto diffuso, che significa "sacerdote". Può riferirsi a:

Persone 
 Achille Coen (1844-1921) – storico italiano
 Alberto Coen Porisini (1961) – accademico e ingegnere italiano
 Andrea Coen (1960) – clavicembalista, organista e musicologo italiano
 Claudio Sacerdoti Coen (1976) – ricercatore e professore universitario italiano
 Costanza Coen (1990) – ex cestista italiana
 Emanuele Coen (1968) – giornalista e scrittore italiano
 Emma Coen Pirani (1910-1999) – bibliotecaria italiana 
 Federico Coen (1928-2012) – politologo italiano
 Fausto Coen (1914-2006) – giornalista e saggista italiano 
 Gabriele Coen (1970) – sassofonista, clarinettista e flautista italiano 
 Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) – politico e generale olandese
 Joe Coen (...) – attore statunitense
 Joel ed Ethan Coen, generalmente noti come i fratelli Coen (1954) e (1957) – registi e sceneggiatori statunitensi
 Laura Luzzatto Coen (1911-1995) – bibliotecaria e traduttrice italiana
 Leonardo Coen (1948) – giornalista e scrittore italiano
 Mario Pirani Coen (1925-2015) – giornalista, economista e scrittore italiano
 Massimo Coen (1933-2017) – violinista, musicista e compositore italiano
 Paolo Coen (1967) – storico dell'arte e professore universitario italiano
 Piero Coen (1963) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista italiano

Altro 
 Billy Coen – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil

Pagine correlate 
 Cohen
 Cohn
 Cowen
 Koen